Bron je lahko:

 bron, zlitina
 bronasta medalja
 Bron, Rhône

Priimek 
 Bas Bron, nizozemski glasbenik
 Coenraad Bron, nizozemski računalnikar
 Eleanor Bron (* 1938), britanska igralka in pisateljica
 Gerry Bron, britanski glasbeni producent
 Jean-Stéphane Bron (* 1969), švicarski režiser
 Zakhar Bron, ruski violinist